Малая Пурга́ () — село в Удмуртии, административный центр Малопургинского района.

География 
Село расположено на юге республики, в 35 км от центра столицы — города Ижевск, на границе с Татарстаном. Ближайшая железнодорожная станция — Агрыз, находится в 4 км к югу от села.

История 
Приход села Пургинское открыт в 1859 году, к 1860 году строительство деревянной церкви закончено и 12 декабря храм освящён в честь Архистратига Михаила. Со временем храм обветшал и в 1902 году ему на смену построена каменная церковь, освящённая 3 января 1902 года.

В 1921 году в связи с образованием Вотской АО, село в составе Малопургинской волости передано из Сарапульского уезда Вятской губернии в состав Ижевского уезда новой области. В 1929 году при разделе Ижевского уезда образован Малопургинский район, село становится районным центром. 1 февраля 1963 года район временно был ликвидирован и село 2 года, до 12 января 1965 года, входило в состав Ижевского сельского района.

Население

Экономика 
 Предприятие «Агростройснаб»
 Предприятие «Луч»
 Малопургинский сельлесхоз
 Транснефть
 Предприятие «Малаяпургагропромэнерго»
 "Удмуртавтодор"
 ООО Сухарев молоко
 ООО Южныеэлектросети

Транспорт 
В Малую Пургу можно добраться на пригородном автобусе № 323 от Центральной мечети в Ижевске, который следует в пункт назначения по можгинскому тракту.

Образование 
В селе имеются:
 Три детских сада («Колокольчик», «Италмас» и «Росинка»)
 Средняя общеобразовательная школа № 1
 Гимназия
 Малопургинская детско-юношеская спортивная школа
 Малопургинский Центр образования
 Малопургинский Центр детского творчества
 Центр эстетического воспитания детей «Пурга кизилиос»
 Молодёжный центр «Каскад»
 Районный Дом культуры
 Школа искусств
 Музыкальная школа
 Театральная студия "БЛЕСК"
 Библиотека

Здравоохранение 
 Центральная районная больница
 Детская поликлиника

Примечания 

Населённые пункты Малопургинского района
Районные центры Удмуртии